Дос-А́гуас (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Буньоль. Занимает площадь 121,5 км². Население 414 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии